Smíšená čtyřhra US Open 2021 probíhala v první polovině září 2021. Do smíšené soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo třicet dva dvojic. V roce 2020 se mix nekonal kvůli pandemii covidu-19. Dvojnásobným obhájcem titulu z let 2018 a 2019 byl americko-britský pár Bethanie Matteková-Sandsová a Jamie Murray, který na úvod vyřadili Slovinka Andreja Klepačová s Belgičanem Joranem Vliegenem.

Vítězem se stal druhý nasazený americko-britský pár Desirae Krawczyková a Joe Salisbury, který ve finále zdolal mexicko-salvádorské nenasazené duo Giulianu Olmosovou a Marcela Arévala po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–2. Šampioni si do žebříčku ATP a WTA nepřipsali žádné body a získali po French Open 2021 druhou společnou grandslamovou trofej. Krawczyková si připsala třetí grandslamový titul ze smíšené soutěže v řadě, čímž se stala první hráčkou od Martiny Hingisové a Leandera Paesa v roce 2015, která dokázala tři smíšené soutěže v jedné sezóně ovládnout, a první hráčkou od roku 1985, která v jednom roce ovládla grandslamový mix na třech površích. Tři mixy za sebou naposledy předtím vyhrál Maheš Bhúpatí v letech 2005 a 2006. Pro Salisburyho to bylo druhé takové vítězství. Brit navíc ovládl mužskou čtyřhru, což naposledy před ním na newyorském podniku dokázal Bob Bryan v roce 2010. Salvádorec Marcelo Arévalo se stal prvním hráčem reprezentujcí středoamerický stát, který dokázal na grandslamu v kterékoli kategorii dojít až do finále.

Nasazené páry 
  Nicole Melicharová-Martinezová /  Ivan Dodig (2. kolo)
  Desirae Krawczyková /  Joe Salisbury (vítězové)
  Alexa Guarachiová /  Neal Skupski (čtvrtfinále)
  Luisa Stefaniová /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Jamie Murray (1. kolo)
  Ena Šibaharaová /  Ben McLachlan  (2. kolo)
  Čan Chao-čching /  Michael Venus (1. kolo)
  Demi Schuursová /  Sander Gillé (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolí polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

smíšená čtyřhra